Nick Petersen, joueur de hockey sur glace
 Nick Petersen, lanceur du poids